Hermogenianus steht für:

 Hermogenian, römischer Jurist 
 Flavius Anicius Hermogenianus Olybrius, spätrömischer Aristokrat, Konsul 395

Siehe auch:
 Codex Hermogenianus